Золотая Роза () — международный фестиваль телевизионной продукции, основанный в 1964 году и с 2004 года проходящий в Люцерне в Швейцарии. В фестивале принимают участие представители из более 40 стран мира. Фестиваль отражает важнейшие тенденции и тренды современной телеиндустрии.

Организация фестиваля 
До 2003 года лишь одной программе вручался главный приз «Золотая роза». Другие программы получали поощрительные призы — «Серебряные розы» или «Бронзовые розы».

С 2004 года после многочисленных реформ фестиваля главный приз вручается нескольким программам — по одному в каждой категории:
 TV Movie: телевизионный фильм, состоящий не более чем из двух серий.
 Series: телесериалы с неограниченным числом серий, мыльные оперы, драматические сериалы, мини-сериалы.
 Sitcom: телесериалы в жанре ситуационной комедии.
 Telenovela: теленовеллы с мелодраматическим сюжетом и ограниченным числом серий.
 Game Show: спортивные и интеллектуальные игровые шоу.
 Comedy: комедийные шоу, скетч-шоу, импровизационные юмористические шоу, стенд-ап.
 Children: развлекательные и информационные телепрограммы для детей от 3 до 11 лет.
 Youth: развлекательные и информационные телепрограммы для подростков от 12 до 16 лет.
 Live Event Show: шоу-варьете и прямые трансляции, в том числе и состоящие из многих частей.
 Factual Entertainment: развлекательные программы о жизни знаменитостей, в том числе реалити-шоу, документальные фильмы, социальные эксперименты и ток-шоу.
 Arts Documentary & Performing Arts: документальный фильм об искусстве и/или культуре.
 Multiplatform: передачи, рассказывающие о телевидении, интернете, мобильных и цифровых устройствах.

Победители фестиваля

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год 
В 2011 году премия не вручалась, так как фестиваль был перенесён с осени на весну.

2012 год 

Телевизионные премии
Культура Люцерна
Фестивали, появившиеся в 1964 году
Телефестивали
Фестивали Швейцарии